Sergejs Žoltoks, latvijski hokejist, * 2. december 1972, Riga, Latvija, † 2. december 2004, Minsk, Belorusija.

Žoltoks je kariero začel pri klubu Dinamo Riga v sovjetski ligi. Leta 1992 je bil kot 55. izbran na NHL naboru s strani kluba Boston Bruins, za katerega je zaigral v sezoni 1992/93. V ligi NHL, kjer je v enajstih sezonah igral tudi za klube Ottawa Senators, Montreal Canadiens, Edmonton Oilers, Minnesota Wild in Nashville Predators, je skupno odigral 588 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 111 golov in 147 podaj, ter 45 tekem končnice, na katerih je dosegel štiri gole in štirinajst podaj.

Za latvijsko reprezentanco je nastopil na šestih svetovnih prvenstvih. 

Med lock-outom lige NHL v sezoni 2004/05 je igral za klub HK Riga 2000 v latvijske lige. Na šesti tekmi sezone na gostovanju pri Dinamu iz Minska je umrl med tekmo v slačilnici zaradi srčne insuficience.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 90
|
| 6
| 6
| 4
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 39
| 4
| 0
| 4
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| +7
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Stars Riga
| Ruska liga
| 91/92
|
| 27
| 6
| 3
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 92/93
|
| 1
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 92/93
|
| 64
| 31
| 35
| 66
|
| 57
|
| 6
| 3
| 5
| 8
|
| 4
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 93/94
|
| 24
| 2
| 1
| 3
| -7
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 93/94
|
| 54
| 29
| 33
| 62
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo B
| 94
|
| 4
| 6
| 1
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 94/95
|
| 78
| 23
| 35
| 58
|
| 42
|
| 13
| 8
| 5
| 13
|
| 6
|-
| Las Vegas Thunder
| IHL
| 95/96
|
| 82
| 51
| 50
| 101
|
| 30
|
| 15
| 7
| 13
| 20
|
| 6
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 96/97
|
| 57
| 12
| 16
| 28
| +2
| 19
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| 0
| 0
|-
| Las Vegas Thunder
| IHL
| 96/97
|
| 19
| 13
| 14
| 27
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 5
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 97/98
|
| 78
| 10
| 13
| 23
| -7
| 16
|
| 11
| 0
| 2
| 2
| -1
| 0
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 98/99
|
| 70
| 7
| 15
| 22
| -12
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 98/99
|
| 7
| 3
| 4
| 7
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 6
| 4
| 0
| 4
| -5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 99/00
|
| 68
| 26
| 12
| 38
| +2
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Citadelles
| AHL
| 99/00
|
| 1
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 00/01
|
| 32
| 1
| 10
| 11
| -15
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 00/01
|
| 37
| 4
| 16
| 20
| +8
| 22
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 6
| 5
| 1
| 6
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 01/02
|
| 73
| 19
| 20
| 39
| -10
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 0
| 4
| 4
| -7
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 02/03
|
| 78
| 16
| 26
| 42
| +1
| 18
|
| 18
| 2
| 11
| 13
| -7
| 0
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 03/04
|
| 59
| 13
| 16
| 29
| +4
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 03/04
|
| 11
| 1
| 1
| 2
| -2
| 0
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -3
| 0
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 7
| 3
| 2
| 5
| -1
| '''10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Riga 2000
| Beloruska liga
| 04/05
|
| 6
| 4
| 3
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1019
| bgcolor="#7FFF00" | 306
| bgcolor="#7FFF00" | 346
| bgcolor="#7FFF00" | 652
| bgcolor="#7FFF00" | -37
| bgcolor="#7FFF00" | 407
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 79
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | -12
| bgcolor="#7FFF00" | 16
|}

Sklici

Zunanje povezave 
 

Latvijski hokejisti
Latvijski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti Dinamo Riga
Hokejisti Stars Riga
Hokejisti Providence Bruins
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Las Vegas Thunder
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Fredericton Canadiens
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Minnesota Wild
Hokejisti Nashville Predators
Hokejisti HK Riga 2000
Umrli zaradi srčne insuficience